В статье представлена дискография Ринго Старра, в 1960-х барабанщика британской рок-группы The Beatles. Когда группа весной 1970 распалась, Ринго Старр начал сольную карьеру. Как и другие «битлы», он в первой половине 1970-х работал с Apple Records — звукозаписывающим лейблом, созданным участниками группы в конце 1960-х. Когда его контракт с EMI закончился, Старр перешел на лейбл Atlantic Records, и, хотя коммерческая выгода от работы уменьшилась, он продолжает записываться и выступать на концертах со своей группой All-Starr Band с 1989 и по настоящее время.

Альбомы

Студийные альбомы 

Примечание
 A^ Beaucoups of Blues также поднялся до 35 места в чарте Billboard Top Country Albums.

Концертные альбомы

Сборники

Рождественские альбомы

Записи для детей

Синглы

Участие на синглах других артистов

Участие в альбомах других артистов

См. также 
 Дискография The Beatles
 Дискография Джона Леннона
 Дискография Пола Маккартни
 Дискография Джорджа Харрисона
 Discography (maybe dead?)

Примечания 

Старр, Ринго
Ринго Старр
Старр, Ринго